Amerikai Egyesült Államok
Oak Park (Georgia)
Oak Park (Illinois)
Oak Park Township (Cook megye, Illinois)
Oak Park (Indiana)
Oak Park (Kalifornia)
Oak Park Estates (Calaveras megye, Kalifornia)
Oak Park (Michigan)
Oak Park (Minnesota)